Samuel steht für:
 Samuel (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Samuel (Prophet), Prophet des Alten Testaments der Bibel
 Buch Samuel, Buch der Bibel
 Samuel von Weißenburg, Abt des Klosters Weißenburg im Elsass († 1097)
 Samuel (Sänger) (* 1972), italienischer Musiker

Samuel steht für folgende geographische Objekte:
 Samuel (Portugal), Gemeinde im Kreis Soure
 Samuel-Inseln, Inselgruppe im Südatlantik
 Samuel Peak, Berg auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 St. Samuel
 Samuels
 Samuelsen
 Samuelsohn
 Samuelson
 Samuelsson